Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2000/2001 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Турнир проходил в два групповых этапа.

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 1-го тура 1-го группового этапа «Спортинг» — «Реал» мяч в свои ворота забил Руй Жоржи.

«Спартак» (Москва) 

* В матче 4-го тура 1-го группового этапа «Спортинг» — «Спартак» мяч в свои ворота забил Димаш.

В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Спартак» — «Реал» мяч в свои ворота забил Жереми.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Спортинг» (Лиссабон)

Группа B

«Арсенал» (Лондон)

«Лацио» (Рим)

«Шахтёр» (Донецк) 

* В матче 3-го тура 1-го группового этапа «Спарта» — «Шахтёр» мяч в свои ворота забил Михал Горняк.

«Спарта» (Прага)

Группа C

«Валенсия» (Валенсия) 

* В матче 4-го тура 2-го группового этапа «Манчестер Юнайтед» — «Валенсия» мяч в свои ворота забил Уэс Браун.

«Олимпик» (Лион) 

* В матче 1-го тура 1-го группового этапа «Лион» — «Херенвен» мяч в свои ворота забил Макс Хауттёйн.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Херенвен» (Херенвен)

Группа D

«Штурм» (Грац) 

* В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Галатасарай» — «Штурм» мяч в свои ворота забил Хакан Унсал.

«Галатасарай» (Стамбул)

«Рейнджерс» (Глазго)

«Монако» (Монако)

Группа E

«Депортиво» (Ла-Корунья)

«Панатинаикос» (Афины)

«Гамбург» (Гамбург) 

* В матче 1-го тура 1-го группового этапа «Гамбург» — «Ювентус» мяч с пенальти забил вратарь хозяев Ханс-Йорг Бутт.

«Ювентус» (Турин)

Группа F

«Бавария» (Мюнхен)

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Русенборг» (Тронхейм) 

* В матче 3-го тура 1-го группового этапа «Русенборг» — «Хельсингборг» мяч в свои ворота забил Стиг Йохансен.

«Хельсингборг» (Хельсингборг)

Группа G

«Андерлехт» (Брюссель) 

* В матче 4-го тура 1-го группового этапа «Андерлехт» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Владислав Ващук.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

ПСВ (Эйндховен)

«Динамо» (Киев)

Группа H

«Милан» (Милан)

«Лидс Юнайтед» (Лидс)

«Барселона» (Барселона)

«Бешикташ» (Стамбул)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2000/2001

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2000/2001|состав